114  peut être principalement un nombre : 114 (nombre) ou une date : 114 et son opposé 114 av. J.-C..

Significations secondaires 
114  peut aussi faire référence à :
une coordonnée : 
 114e méridien ouest  
 114e méridien est 

une unité militaire : 
  d'infanterie
  d'infanterie territoriale
  de chasseurs alpins
  de chasseurs (Allemagne)
 Jagdgeschwader 114

une route :
 
 Route départementale 114 (Yvelines)
 Bundesautobahn 114

une voiture : 
 ZIL 114/117

un aéronef :
 Tupolev Tu-114, un avion de ligne soviétique
 Heinkel He 114, un hydravion à flotteurs sesquiplan conçu dans les années 1930

autre :
 Ligne 114 (chemin de fer slovaque)
 Centre national relais 114, le premier centre en France réceptionnant des appels d'urgence par le biais de fax et de SMS
 AGM-114 Hellfire, un missile antichar à guidage laser semi-actif
 STS-114, la trente-et-unième mission de la navette spatiale Discovery 
 (114) Cassandre, un astéroïde
 Sonnet 114, un des 154 sonnets écrits par William Shakespeare
 114 (numéro d'appel d'urgence)

Homonymie de nombre